Маммиллярия колючейшая () — кактус из рода Маммиллярия. Вид был описан Шарлем Лемэром в 1838 году.

Описание 
Стебель продолговатый, с возрастом колонновидный, матово-зелёный, 20-25 см высотой и 8-10 см диаметром, имеет сосочки конической формы. Аксиллы с белым опушением и белыми щетинками.

Центральных колючек до 15, они прямые, эластичные, разной длины, отличаются изменчивостью окраски, могут быть белых, жёлтых, коричневых, красных оттенков. Одна из центральных колючек может быть с крючком на конце. Радиальных — более 20, эти колючки белые, щетинковидные, длиной до 1 см.

Цветки до 2 см длиной, от бледно-розовых до пурпурных.

Распространение 
Эндемик мексиканских штатов Герреро и Морелос. Растёт в сухих пустынях.

Синонимы 
 Mammillaria auricoma
 Mammillaria pitcayensis
 Mammillaria pilcayensis
 Mammillaria centraliplumosa
 Mammillaria virginis
 Mammillaria crassior
 Mammillaria gasterantha
 Mammillaria haasii

Примечания

Литература 
 Бабин Д. М. Кактусы и другие суккуленты. — Мн.: Миринда, 2000. — С. 82. — (Ваша усадьба) ISBN 985-6511-28-3
 Мохов Е. Р. Кактусы. — СПб.: ООО «Издательский Дом „Кристалл“», 2003. — С. 193 ISBN 0-7548-0028-8

Кактусовые
Комнатные растения
Флора Мексики